Almeida —  município português
 Almeida (vila) —  vila da freguesia e do município homónimos
 Praça-forte de Almeida
 Almeida (freguesia) — freguesia portuguesa do município homónimo
 Almeida (Colômbia) — município colombiano
 Almeida (família)

Ver também 
 Varredor de rua — chamado popularmente de gari no Brasil e de almeida em Portugal

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos